Eric Hrolf est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres « dont vous êtes le héros » 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans divers romans mettant en scène la célèbre elfe noire Liriel Baenre.

Présentation 

Eric Hrolf, surnommé autrefois « Eric Sunsword » à cause de l'épée magique qu'il portait, était un chevalier Lunargent dont l'ancienne gloire résonne encore aux Marches d'Argent. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, à la suite des machinations du sorcier Neves, il doit quitter la chevalerie et les marches du nord pour fuir afin de trouver le mythique château d'Arcanie. En chemin il croise la route de Drizzt, qui l'aide à échapper à ses poursuivants. Obligé ensuite de se lancer dans la piraterie pour survivre, il devient « Hrolf l'indiscipliné » (Hrolf the Unruly en V.O.) capitaine de l'Elfmaid. Il rencontre l'elfe noire Liriel Baenre accompagnée du barbare Fyodor qui deviennent ses alliés et affronte Neves, aidé de Shakti Hunz'rin, qui guide la marine Luskan. Il finit par trouver le château d'Arcanie dans les terres enchantées arides de Ruathym et meurt plus tard noyé par un Kelpie.

Compétences 

Hrolf (Guerrier 5/Chevalier errant de Lunargent 5/Pirate redoutable 5) est aussi à l'aise pour le combat monté que sur un navire. Il sait se servir d'une multitudes d'armes mais il préfère utiliser un sabre d'abordage classique et laisser Sunsword bien rangée dans sa cabine, peut être parce qu'elle lui rappelle trop ses anciennes années de chevalier.

Sunsword : héritage des ancêtres d'Eric, cette épée bâtarde ignore les résistances ou l'intangibilité des créatures du domaine de l'ombre et permet d'utiliser Lumière du jour, Lumière brûlante et Rayon Ardent 3 fois par jour (Niveau de Chevalier à la place du Niveau de Lanceur de Sorts).

Personnalité 

Comme tous les pirates Hrolf est préoccupé par les richesses matérielles mais aussi par sa quête personnelle. Il est devenu une figure paternelle pour Liriel et a été bien apprécié par son équipage et ses passagers. Outre sa réputation, il est connu pour son ouverture d'esprit et son amour des batailles.

Personnage des Royaumes oubliés